Lomnička (okres Brno-venkov), een gemeente in Tsjechië
 Lomnička (okres Stará Ľubovňa), een gemeente in Slowakije